Keiley ist der Familienname von:

 Benjamin Joseph Keiley (1847–1925), US-amerikanischer Bischof
 Joseph Keiley (1869–1914), US-amerikanischer Fotograf